Dragontea puede referirse a:

 el nombre común de la planta Arisarum vulgare; o
 el nombre común de la planta Dracunculus canariensis el nombre común de la planta Dracunculus vulgaris.
 La Dragontea''', narración en verso compuesta por Lope de Vega.